Phymaturus — рід ігуаноподібних ящірок з родини Liolaemidae. Традиційно їх відносили до родини ігуанових, однак наразі дослідники виділяють Liolaemidae у окрему родину.

Представники роду Phymaturus мешкають в Андах на території Чилі і Аргентини та в Патагонії. Їхні звички є подібними до звичок їх ігуанових предків, оскільки Phymaturus, як правило, є мешканцями кам’янистого ґрунту, харчуються рослинами та народжують цілком розвинених дитинчат.

Види 
Рід Phymaturus нараховує 52 види:

група palluma

Phymaturus aguanegra 
Phymaturus aguedae Troncoso-Palacios & Esquerré, 2014
Phymaturus alicahuense 
Phymaturus antofagastensis Pereyra, 1985
Phymaturus bibronii 
Phymaturus darwini 
Phymaturus denotatus 
Phymaturus dorsimaculatus 
Phymaturus extrilidus Lobo et al., 2012 
Phymaturus laurenti 
Phymaturus loboi Troncoso-Palacios, Ferri-Yanez, Laspiur, & Aguilar, 2019
Phymaturus mallimaccii , 1980
Phymaturus maulense 
Phymaturus palluma (Molina, 1782) 
Phymaturus punae Cei, Etheridge, & Videla, 1985
Phymaturus querque 
Phymaturus roigorum Lobo & Abdala, 2007
Phymaturus timi Hibbard, Nenda, & Lobo, 2019
Phymaturus tromen 
Phymaturus verdugo Cei & Videla, 2003
Phymaturus vociferator Pincheira-Donoso, 2004
Phymaturus williamsi 

 група patagonicus

Phymaturus cacivioi 
Phymaturus calcogaster Scolaro & Cei, 2003
Phymaturus camilae 
Phymaturus castillensis 
Phymaturus ceii Scolaro & Ibargüengoytía, 2007
Phymaturus chenqueniyen 
Phymaturus curivilcun 
Phymaturus delheyi Ávila et al., 2011
Phymaturus desuetus 
Phymaturus etheridgei 
Phymaturus felixi 
Phymaturus indistinctus Cei & Castro, 1973
Phymaturus katenke Scolaro, Corbalan, Obregon Streitenberger, & Tappari, 2021
Phymaturus manuelae 
Phymaturus maquinchao 
Phymaturus nevadoi Cei & Castro, 1973
Phymaturus niger Lobo, Barrasso, Hibbard, Quipildor, Slodki, Valdecantos, & Basso, 2021
Phymaturus patagonicus Koslowsky, 1898
Phymaturus payuniae Cei & Castro, 1973
Phymaturus robustus Lobo, Barrasso, Hibbard, Quipildor, Slodki, Valdecantos, & Basso, 2021
Phymaturus sinervoi 
Phymaturus sitesi Avila et al., 2011
Phymaturus somuncurensis Cei & Castro, 1973
Phymaturus spurcus Barbour, 1921
Phymaturus tenebrosus Lobo & Quinteros, 2005
Phymaturus videlai 
Phymaturus yachanana Avila, Perez, Minoli, & Morando, 2014
Phymaturus zapalensis Cei & Castro, 1973

Інші види, які можуть належати або не належати до вищезазначених груп видів:
Phymaturus fiambala 
Phymaturus rahuensis

Етимологія 
Наукова назва роду Phymaturus походить від сполучення слів  — нарост і  — хвіст.

Примітки

Посилання 
 (2011). "Two new mountain lizard species of the Phymaturus genus (Squamata: Iguania) from northwestern Patagonia, Argentina". Zootaxa 2924: 1-21. (in English with Spanish abstract). PDF abstract.
 (1838). "Beiträge zur genaueren Kenntniss einiger Eidechsgattungen ". Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae 18: 712-784 + Plates LIV-LVI. (Phymaturus, new genus, pp. 749–750). (in German).

Liolaemidae
Роди плазунів